Der Rajon Horochiw (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Wolyn in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Stadt Horochiw.

Geographie 
Der Rajon war der südlichste Rajon der Oblast Wolyn und grenzte im Norden an den Rajon Lokatschi, im Nordosten an den Rajon Luzk, im Osten an den Rajon Demydiwka (in der Oblast Riwne), im Südosten an den Rajon Radywyliw (Oblast Riwne), im Süden auf einem kurzen Abschnitt an den Rajon Brody (in der Oblast Lwiw), im Südosten an den Rajon Radechiw (Oblast Lwiw), im Westen an den Rajon Sokal (Oblast Lwiw) sowie im Westen an den Rajon Iwanytschi. Das Rajonsgebiet wird vom Flüsschen Lypa durchflossen, im Süden erstreckt sich ein bewaldetes Hügelland.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Gorochow und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form  bis zum 30. Dezember 1962, als er um die Rajone Berestetschko, Senkewytschiwka (aus dem Rajon Tscharukiw entstanden) und Lokatschi erweitert wurde, der Rajon Lokatschi wurde jedoch am 8. Dezember 1966 wieder eigenständig, seit 1991 ist der Rajon ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Luzk.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 2 Stadtratsgemeinden, 1 Siedlungsratsgemeinde, 33 Landratsgemeinden, 1 Siedlungsgemeinde und 1 Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren. Die ehemaligen Landratsgemeinden Bereschanka, Mychlyn und Uhryniw sind seit 2017 Teil der Landgemeinde Horodyschtsche im Rajon Luzk.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Städte
 2 Siedlungen städtischen Typs
 90 Dörfer

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Horochiw
Aufgelöst 2020
Rajon Luzk